El nombre Lorenzo ha sido usado por tres ciclones tropicales en el Océano Atlántico:
 Tormenta tropical Lorenzo (2001).
 Huracán Lorenzo (2007).
 Tormenta tropical Lorenzo (2013).